Тейтельбаум () — еврейская фамилия, в переводе означающая «Финиковая пальма», ср. .

Известные носители

Сатмарская хасидская династия (в хронологическом порядке) 
 Тейтельбаум, Йоэль (1887—1979) — лидер Сатмарских хасидов.
 Тейтельбаум, Моше (1914—2006) — лидер Сатмарских хасидов, племянник и преемник Йоэля Тейтельбаума.
 Тейтельбаум, Залман (род. 1951) — сын Моше Тейтельбаума, лидер Сатмарских хасидов (оспаривается Аароном Тейтельбаумом).
 Тейтельбаум, Аарон (род. 1947) — старший сын Моше Тейтельбаума, претендующий на лидерство в общине Сатмарских хасидов.

Другие 
 Тейтельбаум, Рут (1924—1986) — американская программистка.
 Тейтельбаум, Ханина Яковлевич (1915—2002) — российский инженер, учёный, лауреат Сталинской премии.

См. также 
 Тейтельбойм